Северен регион може да се отнася за:
 Северен регион (Бразилия)
 Северен регион (Буркина Фасо)
 Северен регион (Гана)
 Северен регион (Камерун)
 Северен регион (Малави)